Аркадьево — название населённых пунктов в России:

 Аркадьево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Аркадьево — деревня в Кожевниковском районе Томской области.